Il singolare del torneo di tennis Philippine International 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Karl Meiler che ha battuto in finale Manuel Orantes per walkover

Teste di serie
 Manuel Orantes (finale)
 Tim Gullikson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Philippine International 1977